Idiotismus ist 

 in der Sprachwissenschaft eine Spracheigentümlichkeit, vgl. Idiom
 in der Psychiatrie ein veraltetes Synonym für eine Intelligenzminderung, siehe Geistige Behinderung#Veraltete Bezeichnungen
 im Kommunistischen Manifest schreibt Marx: „Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen, sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen.“
Das altgriechische Wort „idios“ bezeichnete Privatleute, die nicht am öffentlichen Leben teilnahmen und nur auf sich selbst und ihr kleines Lebensumfeld bezogen lebten. Die abwertende Bedeutungsverschiebung hin zu Dummkopf etc. fand erst viel später statt.